Э́йса Бопп Фарр Ба́ттерфилд (; род. 1 апреля 1997, Ислингтон, Лондон, Англия) — британский актёр. Наиболее известен по участию в таких фильмах, как «Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Хранитель времени», «Игра Эндера», «Космос между нами», а также по роли Отиса Милбёрна в комедийно-драматическом сериале «Половое воспитание».

Ранние годы 
Баттерфилд родился в Ислингтоне, Лондон, в семье Жаклин Фарр и Сэма Баттерфилда. При рождении он получил средние имена «Максвелл Торнтон» (), однако позже сменил их на «Бопп» (), которое взял в честь кометы Хейла — Боппа, в момент его рождения наблюдавшейся в небе над Великобританией.

Актёрская карьера 
Баттерфилд начал свою актёрскую карьеру в семилетнем возрасте, на сцене школьного театра. В 2006 году состоялся дебют Эйсы в кино; мальчик исполнил роль Эндрю в телевизионной драме Саймона Шора «После Томаса».

Двумя годами позже Баттерфилд сыграл немецкого мальчика Бруно в драме Марка Хермана о холокосте — «Мальчик в полосатой пижаме», за роль которого номинировался на Премию британского независимого кино в номинации «Наиболее перспективный новичок», но проиграл Деву Пателю.

В 2011 году Эйса Баттерфилд исполнил роль Хьюго Кабре в приключенческом фильме Мартина Скорсезе «Хранитель времени», где его партнёрами по съёмочной площадке были Бен Кингсли и Хлоя Морец. Картина была благосклонно принята кинокритиками и успешно проявила себя в мировом прокате.

В 2013 году Баттерфилд принял участие в научно-фантастическом фильме Гэвина Худа «Игра Эндера», где он сыграл главную роль одарённого мальчика Эндера Виггина.

В 2015 году снялся в главной роли в фильме Мацека Щербовски и Криса Лависа «Белый цирк», а в 2016 году сыграл одну из главных ролей в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин» по роману Рэнсома Риггза «Дом странных детей».

Прослушивался на роль Человека-Паука, которая в итоге досталась Тому Холланду.

В 2017 году вышел фильм «Космос между нами», в котором он сыграл главную роль. С 2019 года исполняет одну из ведущих ролей в сериале «Половое воспитание».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Киноактёры Великобритании